

Osoby o tym nazwisku 
 Pierre Auguste Renoir (1841–1919) – malarz francuski
 Pierre Renoir (1885–1952) – aktor, syn Auguste’a
 Jean Renoir (1894–1979) – reżyser filmowy, syn Auguste’a
 Claude „Coco” Renoir (1901–1969) – producent filmowy, syn Auguste’a
 Claude Renoir (1914–1993) – operator filmowy, syn Pierre’a, wnuk Auguste’a

Pozostałe 
 Renoir - francuski film dramatyczny z 2012 roku